Caodeyao est un genre éteint de thérapsides  thérocéphales ayant vécu durant la fin du Permien (Wuchiapingien) dans ce qui est maintenant la Chine. Une seule espèce est connue, Caodeyao liuyufengi, décrit en  par les paléontologue Jun Liu and Fernando Abdala à partir d'un crâne presque complet et d'un humérus associé découvert dans la formation de Naobaogou, en Mongolie-Intérieure.

Description

Classification 
Dans l'article publié en  par Liu et Abdala, Caodeyao est classé dans un clade non nommé avec le genre Purlovia parmi les euthérocéphales :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 2020
Therocephalia
Thérapside du Permien
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Paléontologie en Chine